Olivier Doll (Brussel, 9 juni 1973) is een gewezen Belgische voetballer. Doll speelde onder meer voor KSC Lokeren en RSC Anderlecht. Doll speelde zijn eerste interland op 30 april 1997 tegen Turkije.

Statistieken

Lijst van interlands

Palmares

Belgisch voetballer